Pressler (även stavat Preßler eller Presler) är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Larry Pressler
 Max Pressler

Tyska efternamn